Martina Hingis e Sania Mirza erano le detentrici del titolo, ma Mirza ha deciso di non prendere parte alla competizione. Hingis ha fatto coppia con Belinda Bencic, ma le due hanno perso al primo turno contro Gabriela Dabrowski e Michaëlla Krajicek.

In finale Jeļena Ostapenko e Alicja Rosolska hanno sconfitto Darija Jurak e Xenia Knoll con il punteggio di 3–6, 6–2, [10–5].

Teste di serie 

  Kiki Bertens /  Johanna Larsson (ritirate)
  Darija Jurak /  Xenia Knoll (finale)

  Dar'ja Gavrilova /  Kristina Mladenovic (semifinale)
  Ioana Raluca Olaru /  Ol'ha Savčuk (primo turno)

Wildcard 

  Anastasia Bukhanko /  Ana Konjuh (primo turno)

Alternate 

  Isabella Šinikova /  Valerija Strachova (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

St. Petersburg Ladies Trophy 2017